Barre de contrôle est une expression désignant :
 Barre de contrôle (imprimerie) : un outil de contrôle de qualité en imprimerie.
 Barre de contrôle (nucléaire) : une « pièce » de matériau servant à la capture des neutrons et par là au contrôle d'une réaction en chaîne.